Jésus chez Marthe et Marie est le titre de plusieurs œuvres qui décrivent un  du Nouveau Testament lors duquel Jésus-Christ rend visite à Marthe et Marie de Béthanie, et notamment :
 , tableau d'un peintre portugais peint vers 1535-1540, au  de Viseu ;
 Jésus chez Marthe et Marie, tableau de Pieter Aertsen peint en 1552, au Musée d'Histoire de l'Art de Vienne ;
 Jésus chez Marthe et Marie, tableau de Joachim Bueckelaer peint en 1565, aux musées royaux des Beaux-Arts de Belgique ;
 Scène de cuisine, avec Jésus dans la maison de Marthe et Marie à l'arrière-plan, tableau de Joachim Bueckelaer peint en 1569, au Rijksmuseum d'Amsterdam ;
 , tableau du Tintoret, peint en 1580, à la Alte Pinakothek de Munich ;
 , tableau de Fabrizio Santafede, peint en 1612, au Pio Monte della Misericordia de Naples ;
 Christ dans la maison de Marthe et Marie, tableau de Diego Vélasquez, peint en 1618, à la National Gallery de Londres ;
 Le Christ dans la maison de Marthe et Marie, tableau de Johannes Vermeer peint vers 1655, à la Galerie nationale d'Écosse.